Plav kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Plav (vattendrag),

Montenegro 

 Plav, ort och kommun,

Tjeckien 

 Plav (ort), Södra Böhmen, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar